Брагин (Brahin, ) — палласит (железно-каменный метеорит) общим весом 853 кг.

В 1807—1968 годах найдено (впервые у села Капоренка (Брагинский район), далее у Крюки (Брагинский район) и Колыбань (Брагинский район) Брагинского района Гомельской области Белоруссии) 13 экземпляров фрагментов общим весом около 800 кг (предположительно), сохранилось 724 кг.

Синонимы: Крюки (, Kruki, Krukou); Минск (, Minsk); Рокицкий (, Rakicki); Комаринский (, Kamarynski).

История 
Случайно найденный в 1807 году метеорит, который, так же как и Палласово Железо, относится к редкому типу железо-каменных метеоритов — к палласитам. Нужно сказать, что под метеоритом Брагин известна целая группа масс, найденных в разное время, но приблизительно в одном и том же районе, причём все массы имеют совершенно одинаковую структуру и состав и различаются только по весу. Поэтому есть все основания считать, что здесь когда-то выпал мощный дождь палласитов.

Первая находка метеорита Брагин была сделана, по видимому, в 1807 году, во всяком случае, не позднее 1809 года. Одновременно было найдено два экземпляра в местности Куцовка, близ деревни Капоренки, ныне Брагинского района. Обе массы были обнаружены крестьянами указанной деревни на песчаных холмах среди болот, на расстоянии «почти ста саженей один от другого».

В конце XIX столетия в полутора десятках километров к западу от первых двух находок и в 2—3 км к востоку от села Круки, того же района, был найден третий экземпляр, весом 182 кг. В начале XX столетия в окрестностях первых двух находок было найдено ещё два экземпляра, из которых один, извлечённый при рытье колодца до глубины 90—106 см, был утерян, а другой сохраняется и до настоящего времени в коллекции Академии Наук.

В 1927 году из деревни Колыбань того же района поступило ещё два образца, весом 543 и 340 г. В 1937 году, в полукилометре к юго-востоку от села Круки, при рытье канавы была обнаружена на глубине 120 см самая крупная из всех найденных масса, весом в 270 кг. Наконец, в 1938 году в 2 км к востоку от деревни Капоренки при копании глины на глубине 30—40 см был обнаружен ещё один метеорит весом 16 кг. Оба последних экземпляра хранились в Институте геологии Белорусской Академии Наук, но были уничтожены немецкими варварами во время оккупации Минска.

Л. Кулик допускал, что на протяжении прошлого столетия в указанном районе было найдено ещё несколько масс, которые были уничтожены или затеряны. ускользнув от регистрации. Вся площадь, на которой были найдены метеориты, вытянута примерно на 15 км в широтном направлении и вдвое — в долготном. Учитывая распределение метеоритов на указанной площади в соответствии с их размерами, Кулик считал, что движение метеорного тела, вызвавшего выпадение метеоритного дождя, было направлено с юго-востока на северо-запад. Исходя из довольно хорошей сохранности брагинских метеоритов, он считал, что падение произошло менее тысячелетия тому назад.

Примечания

Литература 
 Кринов Е. Л. Метеориты. — М. — Л.: изд-во АН СССР, 1948, с. 220—234.

Ссылки 
 Сведения из метеоритной коллекции Российской Академии Наук
 Галерея фото

Метеоритные дожди
Брагинский район